Classe B peut faire référence à :

Navires 
Plusieurs classes de navires portent le nom de classe B :
 la , une classe de 24 destroyers en service dans la Royal Navy durant la Première Guerre mondiale ;
 la , une classe de 11 sous-marins en service dans la Royal Navy durant la Première Guerre mondiale ;
 la Classe B, une classe de 3 sous-marins de poche utilisée par la Regia Marina (marine italienne) pendant la Première Guerre mondiale ;
 la , une classe de trois sous-marins en service dans l'United States Navy durant la Première Guerre mondiale ;
 la , une série de six sous-marins construits dans les années 1920 pour la Marine royale norvégienne ;
 la , une classe de neuf destroyers en service dans la Royal Navy durant la Seconde Guerre mondiale ;
 la , désignation dans la marine turque des corvettes de la classe d'Estienne d'Orves.

Automobile 
 la Mercedes-Benz Classe B, division d'automobile monospace compact du constructeur allemand Mercedes-Benz :
 la Type 245, premier modèle de la Classe B de la marque allemande ;
 la Type 246, deuxième modèle de la Classe B de la marque allemande ;
 la Type 247, troisième modèle de la Classe B de la marque allemande.

Chemins de fer 
 La Classe B est une série de locomotives diesel des Chemins de fer du Victoria (Australie).

Électronique 
 Un amplificateur classe B est un amplificateur électronique dont la sortie traite séparément les alternances positives du signal électrique et les alternances négatives.

Informatique 
 La classe B est la classe d'adresse IP couvrant les réseaux de 128.0.0.0/16 à 191.255.255.255/16, selon la notation CIDR.

Réglementation 
 Dans la réglementation européenne, la classe B désigne une classe d'efficacité énergétique.
 En Belgique, la classe B désigne des cyclomoteurs dont la vitesse est limitée à 45 km/h et qui nécessitent un permis de conduire de catégorie A3, accessible dès l'âge de 16 ans. Ils visent donc essentiellement un public qui ne peut disposer d'un permis de conduire de catégorie supérieure, tel que les adolescents.